Джафар ас-Садик () — 6-й імамітський імам. Засновник Джафаритського мазхабу.
 Аль-Гуейрі Ас-Садик Мухаммад Аш-Шібані (1954) — лівійський дипломат.